Antoine Guilaume van Liebergen (ook wel Antoon Willem van Liebergen) (Venlo, 12 juli 1803 – aldaar, 17 mei 1871) was een Nederlands politicus.

Familieachtergrond 
Van Liebergen stamde uit een familie van kooplieden en fabrikanten, die zich in de 18e eeuw vestigde in de stad aan de Maas. Antoine was de vierde generatie en de oudste zoon van Jan Jozef van Liebergen, die koopman was van beroep, en Joanna Clemens. Antoine had een oudere zus, Janette, een jongere zus, Marie Guillielmine Catherine, en twee jongere broers, Hendrik Jan en Peter Jozef Hubert.

Aangezien allen werden geboren tijdens de Franse tijd, werden de namen bij voorkeur gespeld op zijn Frans.

De familie had behoorlijk veel aanzien in Venlo. Tot het einde van de 20e eeuw lag aan de zuidzijde van de binnenstad de houthandel van Van Liebergen, die was aangesloten bij Naaldhout Importeurs. Tussen 1941 en 1951 was de familie eigenaar van Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst.

Politiek 
Door de invloed die de familie had in Venlo (zowel grootvader Antoine Guillaume als oom Franciscus Josephus waren arts in de stad en andere familieleden hadden handelsbetrekkingen elders) wist Antoine zich in 1847 benoemd tot burgemeester van de stad, als opvolger van Pieter Lodewijk de Lom de Berg. Hij bleef dit tot 1871, toen hij werd opgevolgd door Michiel Joseph Antoon Mulder. Daarnaast was hij lid van de Provinciale Staten van Limburg

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Externe links 
 Stamboom Van Liebergen op Genwiki

Burgemeester van Venlo
Nederlands provinciaal politicus